Nederlands voetbalelftal (mannen)
Nederlands voetbalelftal (vrouwen)
Nederlands voetbalelftal onder 21 (mannen)
Nederlands voetbalelftal onder 20 (mannen)
Nederlands voetbalelftal onder 19 (mannen)
Nederlands voetbalelftal onder 18 (mannen)
Nederlands voetbalelftal onder 17 (mannen)
Nederlands voetbalelftal onder 19 (vrouwen)
Nederlands voetbalelftal onder 17 (vrouwen)
Nederlands B-voetbalelftal (mannen)
Nederlands olympisch voetbalelftal (mannen)
Nederlands militair voetbalelftal (mannen)
Nederlands militair voetbalelftal (vrouwen)
Nederlands amateurvoetbalelftal (mannen)